Hanna se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 G. Dallas Hanna
 G Dallas Hanna